Desaguadero kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Desaguadero (ort i Argentina), Mendoza,

Bolivia 

 Río Desaguadero (vattendrag i Bolivia, lat -18,40, long -67,08), 
 Desaguadero (ort i Bolivia), La Paz, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar